Эдуа́р-Мари́-Эрне́ст Дельдеве́з (; 31 мая 1817, Париж — 6 ноября 1897, там же) — французский скрипач, композитор и дирижёр XIX века, автор партитуры балета «Пахита» (1846).

Биография 
Закончил Парижскую консерватория, был дирижером театра «Гранд-Опера».

В 1820-е годах Дельдевез входил в круг Жан-Франсуа Сюдра, разрабатывавшего искусственный язык на основе диатонической гаммы (см. Сольресоль). В 1872—1885 годах он был главным дирижёром Оркестра концертного общества Парижской консерватории.

В 1867 году Дельдевез опубликовал свою классическую нотную запись. Он написал ряд других книг и стал кавалером Почетного легиона в 1874 году. Также опубликовал свои мемуары в 1890 году.

Смерть 
Умер Эдуар Дельдевез 6 ноября 1897 года в Париже.

Сочинения 
Среди сочинений композитора — балеты «» (балет-пантомима, совместно с Ж. Б. Тольбеком; Дельдевез написал 1-й акт и часть 2-го, 1851)  и «Пахита» (1846) (при постановке последнего в Санкт-Петербурге Мариус Петипа дополнил партитуру номерами Людвига Минкуса и других композиторов), «Леди Генриетта, или Гринвичская служанка» (совместно с Ф. Флотовым и Ф. Бургмюллером; Дельдевезу принадлежит 3-е действие, 1844), «Эвхариса» (балет-пантомима, 1844), «Мазарина, или Королева Абруццы» (1847), «Бандит Янко» (1858), «Ручей» (совместно с Л. Делибом и Л. Минкусом, 1866).

Стилистически произведения Дельдевеза соответствуют духу академического искусства 50-60 годах XIX века.

Примечания 

Академические музыканты Франции
Композиторы Франции XIX века
Оперные композиторы Франции XIX века
Балетные композиторы Франции XIX века